Pseudocentroptiloides är ett släkte av dagsländor. Pseudocentroptiloides ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Pseudocentroptiloides